Een verkeersweg:
 N341 (België)
 N341 (Frankrijk)
 N341 (Nederland), zie Provinciale weg 341
 N-341 (Spanje)
 N341 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing